Пече́рникова — женский форма русской фамилии Печерников.

Известные носители 
 Печерникова, Ирина Викторовна (1945—2020) — советская и российская актриса.
 Печерникова, Тамара Павловна (1927—2007) — советский и российский психиатр.